Howship ist der Name von:
 John Howship (1781–1841), englischer Chirurg und Pathologischer Anatom, Mitentdecker der Howship-Lakune
 William Howship Dickinson (1832–1913), englischer Mediziner